El nombre Arthur ha sido usado por siete ciclones tropicales en el océano Atlántico.
 1984 - Tormenta tropical Arthur.
 1990 - Tormenta tropical Arthur. 
 1996 - Tormenta tropical Arthur. 
 2002 - Tormenta tropical Arthur. 
 2008 - Tormenta tropical Arthur. 
 2014 - Huracán Arthur.
 2020 - Tormenta tropical Arthur.